Пепе (; ) — имя собственное: итальянская фамилия и уменьшительное от имени Хосе (Иосиф) в испаноязычных странах (вероятно, происходит от , уменьшительного от итальянского соответствия данного имени — Джузеппе). Аналогичное уменьшительное есть и от португальского имени Жозе (точнее передаётся как Пепи).

Носители фамилии 
 Пепе, Гульельмо (1783—1855) — неаполитанский политический деятель, брат Флорестано Пепе.
 Пепе, Николя (род. 1995) — ивуарийский футболист.
 Пепе, Сесе-Франк (род. 1996) — французский футболист.
 Пепе, Симоне (род. 1983) — итальянский футболист.
 Пепе, Флорестано (1778—1851) — неаполитанский генерал.
 Пепе, Энрико (род. 1989) — итальянский и мальтийский футболист.

Прозвища футболистов 
 Пепе (настоящее имя — Жозе Масия; род. 1935) — бразильский футболист, двукратный чемпион мира.
 Пепе (настоящее имя — Кеплер Лаверан Лима Феррейра; род. 1983) — бразильский и португальский футболист.
 Пепе (настоящее имя — Эдуардо Габриэл Акино Коса; род. 1997) — бразильский футболист.
 Пепе (настоящее имя — Жуан Педро Виларди Пинто; род. 1998) — бразильский футболист.

Вымышленные персонажи 
 Лягушонок Пепе — персонаж комиксов Мэтта Фьюри и популярный интернет-мем
 Пепе — персонаж мультфильма «Приключения пингвинёнка Лоло»
 Пепе ле Пью — персонаж вселенной «Луни Тюнз»